Balkot peut faire référence à :
 Balkot, un village du Népal situé dans le district d'Arghakhanchi ;
 Balkot, un village du Népal situé dans le district de Bhaktapur.